Будда Самантабхадра
 Бодхисаттва Самантабхадра